Скотарство ацтеків — одна з галузей економіки Ацтекської імперії. Не набула значного розвитку внаслідок геокліматичних та біологічних особливостей тогочасної Месоамерики, тому представляла собою дещо вдосконалене рибальство, полювання та розвинене птахівництво.

Особливості 
Для ацтеків були характерні малі масштаби доместикації худоби. В доіспанський період в'ючних тварин у ацекських господарствах не було через відсутність підходящих диких видів у самій природі. Тому нестачу жирів тваринного походження заміняли продукти птахівництва, рибальства і полювання.

У домашньому господарстві жителів імперії були представлені індички (huexolotl, cihuatotolin), 4-5 видів перепелів, качки. Для цілорічного отримання пір'я для ремесла, а також через невміння довго зберігати забиту птицю, виловлених диких і домашніх птахів утримували разом.

Розвиток птахівництва було значним, оскільки на ринках великих міст, насамперед Теночтітлана, існували були спеціальні пташині ряди, де продавалися яйця, продукти птахівництва, живі свійські та дикі птахи.

Полювання на птахів практикувалася скрізь, особливо на озерах у Мексиканській долині. Тепотслан, містечко на західному березі оз. Тескоко, іспанці навіть називали «качиним містом».

Рибальство було розвинене на всіх річках і озерах. Населення абсолютно всіх прибережних або острівних поселень оз. Тескоко займалося їм, а для деяких з них воно було навіть основним заняттям. Рибальським центром вважалася Чіконаутла, що розташовувалася на східному узбережжі оз. Тескоко. Там жило дуже багато професійних рибалок.

Окрім озерного та річкового рибальства, в ацтеків існувало морське рибальство. На ринках рибу продавали в різних видах: свіжої, солоної, копченої; торгували і ікрою.

М'ясо окрім полювання ацтеки отримували завдяки розведенню маленьких собак без густої шерсті — chichi або itzcuihtli. Вирощуючи їх, ацтеки перш кастрували тварин. Це була єдина свійська тварина в часи імперії. Ацтеки продовжували використовувати собак в їжу і деякий час після Конкісти, хоча робилося це головним чином у зв'язку зі святом, наприклад, хрещенням дитини або весіллям. У зв'язку з цим частка м'ясної їжі в раціоні ацтеків становила 1 %.

Джерела 
 Townsend, Richard F. (2000). The Aztecs (2nd edition, revised ed.). London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-28132-7

Економіка ацтеків
Скотарство